Carlos de Hesse-Darmstadt (23 de abril de 1809-20 de marzo de 1877) fue el segundo hijo de Luis II de Hesse-Darmstadt, gran duque de Hesse, y de Guillermina de Baden.

Vida 
Se crio junto con su hermano mayor Luis y realizó con él extensos viajes educativos por Europa.

Carlos era el general de infantería granducal de Hesse y propietario del 4.º regimiento de Infantería Gran Ducal.

Se casó en 1836 con la princesa Isabel de Prusia, hija del príncipe Guillermo de Prusia (hermano de Federico Guillermo III de Prusia) y María Ana de Hesse-Homburg, por lo tanto hermana de la futura reina María de Baviera.

Eran infelices juntos, ya que Carlos prefería la vida en el ejército a pasar tiempo con su familia. Su hijo mayor Luis, sería Gran Duque de Hesse-Darmstadt, después de la muerte sin descendencia de su tío, Luis III, en 1877.

Política 
Debido a la constitución del Gran Ducado de Hesse, Carlos fue miembro de la primera cámara de los estados del Gran Ducado de Hesse desde 1834 hasta la reforma electoral como resultado de la Revolución de marzo de 1849. Tras el triunfo de la reacción, volvió a ser miembro de la primera cámara de 1856 a 1877. Debido a la falta de hijos de su hermano mayor, el gran duque Luis III de Hesse-Darmstadt, Carlos fue el siguiente heredero al trono. Sin embargo, no hubo sucesión al trono porque, en primer lugar, Carlos murió unas semanas antes que Luis III y porque el hijo de Carlos, Luis, había sido nombrado heredero al trono, quien luego se convirtió oficialmente en el nuevo Gran Duque de Hesse-Darmstadt en 1877.

Su residencia fue el Palacio del Príncipe Carlos (Wilhelminenstrasse 34) en Darmstadt, que ahora es utilizado por el Seguro de Pensiones alemán (después de varias adiciones y modificaciones).

El 19 de marzo de 1877, la reina Victoria recibió un telegrama de su hija Alicia, esposa del hijo de Carlos, Luis, diciendo que "temían lo peor". La noche siguiente, a la reina Victoria le llegó noticia de Alicia de que Carlos había "fallecido en paz después de las seis". La reina parece haber sido afectada por la muerte de Carlos, refiriéndose a él en su diario después de su muerte como "querido y excelente príncipe Carlos de Hesse", repitiendo más tarde, "Tan afligida y sintiéndome profundamente por el pobre príncipe Carlos".

Carlos está enterrado en Rosenhöhe.

Descendencia 
La pareja tuvo cuatro hijos:

 Luis IV de Hesse-Darmstadt (12 de septiembre de 1837 - 13 de marzo de 1892) - Casado con la Alicia del Reino Unido, hija de la Reina Victoria, tuvieron descendencia. Casado en segundas nupcias con Alejandrina Hutten-Czapska, el matrimonio fue anulado.
 Enrique de Hesse (1838-1900) - Casado en dos ocasiones con la baronesa Carolina de Nidda y después con la baronesa Emilia de Dornberg.
 Ana de Hesse (1843-1865) - Casada con Federico Francisco II de Mecklemburgo-Schwerin, tuvieron descendencia.
 Guillermo de Hesse (1845-1900) - Casado con la baronesa Josefina de Lichtenberg.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 Su Alteza Granducal el príncipe Carlos de Hesse y el Rin.

Órdenes

Gran ducado de Hesse y el Rin 
 Caballero gran cruz de la Orden de Luis. (14 de septiembre de 1824)
 Caballero gran cruz de la Orden de Felipe el Magnánimo. (1 de mayo de 1840)
Condecorado con la cruz de los 25 años de servicio.

Extranjeras 
 Caballero de la orden del León Dorado. 
Caballero de la orden del Águila Negra. () 
Caballero de primera clase de la orden del Águila Roja. () 
Caballero de la orden de San Huberto. () 
Caballero gran cruz de la orden Real Güélfica. () 
Caballero gran cruz de la orden de la Corona. () 
Caballero de la orden de la Fidelidad. () 
Caballero gran cruz de la orden del León de Zähringen. ()
Caballero gran cruz de la orden de la Corona Wéndica. (, Gran Ducado de Mecklemburgo-Strelitz) 
Caballero gran cruz de la orden de la Casa Ernestina de Sajonia. (Ducados ernestinos) 
Caballero de la orden de San Andrés. () 
Caballero de la orden del Águila Blanca. () 
Caballero de primera clase de la orden de Santa Ana. () 
Caballero gran cruz de la orden del Salvador. (Reino de Grecia)

Empleos 
 Propietario (inhaber) del regimiento n. º 4 de infantería del gran ducado de Hesse y el Rin.

Ancestros

Referencias 

Casa de Hesse
Nobles de Alemania
Casa de Hesse-Darmstadt
Masones de Alemania
Caballeros de la Orden de San Huberto
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nacidos en Darmstadt
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Grandes cruces de la Orden del León de Zähringen
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros de primera clase de la Orden del Águila Roja
Caballeros de la Orden del León dorado